Gonsalvus ist der Familienname folgender Personen:

 Pedro Gonsalvus, (* um 1537 – ungefähr 1618), Mensch mit dem ersten bekannten Fall einer Hypertrichose
 Tognina Gonsalvus (* um 1580), aus einer Familie mit Übergehaarung